Le  Grand Prix moto du Portugal 2012 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2012. La compétition s'est déroulée du 4 au 6 mai sur le circuit d'Estoril devant plus de 48 951 spectateurs (87 148 sur les 3 jours).

C'est la quatorzième édition du Grand Prix moto du Portugal.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Notes

Grand Prix moto du Portugal
Portugal
Sport en mai 2012
Sport au Portugal en 2012